Il doppio del torneo di tennis Monte Carlo Open 1975, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Bob Hewitt e Frew McMillan che hanno battuto in finale Arthur Ashe e Tom Okker 6-3, 6-2

Teste di serie 
 Arthur Ashe /  Tom Okker (finale)
 Bob Hewitt /  Frew McMillan (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Monte Carlo Open 1975